Johann Baptist Haggenmüller ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist Haggenmüller (Politiker, † 1780) († 1780), österreichischer Politiker, Bürgermeister von Wiener Neustadt 
 Johann Baptist Haggenmüller (Politiker, 1792) (1792–1862), deutscher Heimatforscher und Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung